Aeolosauridae es una familia extinta de dinosaurios titanosaurios que vivieron durante el final del período Cretácico en Argentina y Brasil. Thomas Holtz (2011) asignó a Adamantisaurus, Aeolosaurus, Gondwanatitan, Muyelensaurus, Panamericansaurus, Pitekunsaurus y Rinconsaurus a Aeolosauridae. Rodrigo M. Santucci y Antonio C. de Arruda-Campos (2011) en su análisis cladístico encontró que Aeolosaurus, Gondwanatitan, Maxakalisaurus, Panamericansaurus y Rinconsaurus son aeolosáuridos.

Filogenia
Aeolosaurini fue definido por Franco-Rosas, Salgado, Rosas y Carvalho (2004) como el taxón basado en tallos que corresponde al clado más inclusivo que contiene a Aeolosaurus rionegrinus y a Gondwanatitan faustoi, pero no a Saltasaurus loricatus y Opisthocoelicaudia skarzynskii. A continuación se encuentra un cladograma mostrando la filogenia de Aeolosaurini según Santucci y Arruda-Campos (2011).

Referencias

Titanosauria